Rosier des haies désigne deux espèces de rosiers du sous-genre Eurosa et de la section Caninae : 
Rosier des haies ou Rosier agreste, Rosa agrestis Savi ; 
Rosier des haies ou Rosier des Chiens, Rosa canina L. ; 

Flore (nom vernaculaire)
Rosier